Plusieurs établissements d'enseignement portent le nom de Lycée Jean-Monnet, notamment :
 établissement français à l'étranger
 Lycée français Jean-Monnet (Bruxelles)
 établissements publics locaux d'enseignement en France
 Lycée Jean-Monnet (Crépy-en-Valois)
 Lycée Jean-Monnet (Joué-lès-Tours)
  (La Queue-lez-Yvelines)
 Lycée Jean-Monnet (Montpellier)
 Lycée Jean-Monnet (Saint-Étienne)
 Lycée Jean-Monnet (Strasbourg)
 Lycée Jean-Monnet (Vétraz-Monthoux)
 Lycée Jean-Monnet (Yzeure)
 établissements étrangers
 Lycée d'enseignement général Jean-Monnet de Varsovie (Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 im. Jeana Monneta) (Pologne)